Paladilhe ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Paladilhe (1921–2015), französischer Schriftsteller
 Émile Paladilhe (1844–1926), französischer Komponist und Pianist